Fu Principe di Anhalt-Zerbst dal 1742 alla propria morte, nel 1746.

Dal 1720 risiedette a Jever. Alla morte del cugino Giovanni Augusto di Anhalt-Zerbst, nel 1742 assunse il governo con il fratello Cristiano Augusto, al quale il trono passò definitivamente quando Giovanni Luigi morì senza eredi.

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 

Giovanni Luigi 02
Giovanni Luigi 02